Картавий — українське прізвище.

 Картавий Петро Васильович (19 листопада 1946 року, село Полошки Глухівського р-ну на Сумщині) — організатор концертів, клубу і фестивалів авторської пісні.
 Картавий Олександр Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України.